() bezeichnet:
 generell die Beschreibung eines  Projektes verschiedenster Art
 als künstlerischer Ausdruck ein unvollendetes, noch aktuelles Werk; siehe Prozesskunst
 ein Werk, das der Künstler nicht vollenden will; siehe Generative Kunst
 den Arbeitstitel von Finnegans Wake, einem Buch von James Joyce
 Work in progress (Film), einen computeranimierten prämierten Kurzfilm (2000) der Industrial Light & Magic Co.
 Work in Progress (Fernsehserie) ist eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2019

Siehe auch:
 Work in process (Begriffsklärung)
 WIP (Begriffsklärung)
 Works Progress Administration